Caravan může být:

 karavan
 Caravan (skupina), britská rocková skupina
 Caravan (román), román z roku 1972
 Caravan (film, 1934), film z roku 1934
 Caravan (film, 1946), film z roku 1946